Les élections parlementaires roumaines de 1992 se sont tenues le , en même temps que l'élection présidentielle.

Contexte

Résultats

Conséquences

Notes et références

Voir aussi

Liens externes
 Archives de la législature 1992-1996 sur le site de la Chambre des députés

Articles connexes 
 Parlement roumain
 Ion Iliescu ; Nicolae Văcăroiu

Roumanie
1992
Politique en septembre 1992
1992 en Roumanie